Сен-Мише́ль-де-Шайо́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Верхние Альпы. Входит в состав кантона Сен-Бонне-ан-Шансор. Округ коммуны — Гап.

Код INSEE коммуны — 05153.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 334 человека.

Экономика 
Основу экономики составляет зимний туризм, а также сельское хозяйство и животноводство.

В 2007 году среди 228 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 162 были экономически активными, 66 — неактивными (показатель активности — 71,1 %, в 1999 году было 70,5 %). Из 162 активных работали 156 человек (89 мужчин и 67 женщин), безработных было 6 (3 мужчин и 3 женщины). Среди 66 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 36 — пенсионерами, 18 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки